Альфафара ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комтат. Занимает площадь 19,78 км². Население — 419 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Alfafara.
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Alfafara en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Аликанте